Norma peut faire référence à :
 Norma, un opéra en deux actes de Vincenzo Bellini ;
 Norma, une chaîne de hard-discount (supermarchés) ;
 Norma, une maison d'édition de bande dessinée espagnole ;
 La Norma, une station de ski du département de la Savoie ;
 La Norma, une montagne de France, en Savoie ;
 Norma, une commune italienne de la province de Latina (région Latium) en Italie ;
 Norma (1946-2021), de son vrai nom Norbert Morandière, un dessinateur français de bande dessinée ;
 Norma Koch (parfois créditée Norma), costumière américaine ;
 Norma Auto Concept (NAC), un constructeur de prototypes automobiles de course ayant participé aux 24 Heures du Mans à plusieurs reprises ;
 Norma, un fabricant de munitions suédois.
 Pasta alla Norma, une recette de pâtes sicilienne .

En astronomie :
 Norma, nom de la petite constellation australe de la Règle ;
 (555) Norma, un astéroïde ainsi baptisé en référence à l’opéra Norma de Bellini.

Voir aussi